Сегунда 1969/1970 () — 38-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1969/1970
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1969 году
Спорт в Испании в 1970 году